Aristògenes d'Atenes, militar atenenc
 Aristògenes de Tasos, metge grec
 Aristògenes de Cnidos, metge grec